Microdiscula är ett släkte av svampar. Microdiscula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microdiscula